Die Ordina Open 2007 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 16. bis 23. Juni 2007 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Jelena Janković mit 7:62, 3:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung mit 7:5 und 6:2 gegen Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch